Rozgrywki o Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009 (Kup Hrvatske) zainaugurowane zostały we wrześniu 2009 roku. 

Rozgrywki składały się z pięciu faz: 1. rundy, 2. rundy, półfinałów, meczu o 3. miejsce i finału.

Finał rozegrany został 20 grudnia 2009 roku w ŠSD Varaždin - Graberje w Varaždin.

Zdobywcą Pucharu Chorwacji została drużyna HAOK Mladost Zagrzeb.

1. runda

2. runda

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w piłce siatkowej